

Cinema 
 L'unica via d'uscita (Condition Red) – film di Mika Kaurismäki del 1995

Musica 
 Condition Red – album dei Red Rockers del 1981
 Condition Red – album degli Iron Savior del 2002